En línea hace referencia a varios artículos:

 En línea, concepto informático, en inglés: on line, como antónimo de "fuera de línea" (off line);
 Educación en línea, formato de educación a distancia;
 En línea (noticiario), programa televisivo informativo emitido por Telecanal (Chile).
 Online y offline
 Online: Mi hija en peligro
 Online Certificate Status Protocol
 Online Computer Library Center
 Online Educa Berlin
 Online Encyclopedia of Mass Violence
 Online Etymology Dictionary